Ел Халисијенсе има више значења:

 Ел Халисијенсе (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Халисијенсе (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Халисијенсе (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику